Залукокоа́же () — посёлок в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики (в 1975—2012 годах — посёлок городского типа). Административный центр Зольского района.

Образует муниципальное образование городское поселение Залукокоаже, как единственный населённый пункт в его составе. Несмотря на то, что входящий в состав муниципального образования населённый пункт относится к категории сельских, за муниципальным образованием был сохранён статус городского поселения.

География  
 
Посёлок расположен в северо-западной части республики, на пересечении реки Золка (Большая Золка) и федеральной автотрассы «Кавказ» (Р-217). Находится в 62 км к северо-западу от города Нальчик и в 14 км к юго-востоку от Пятигорска. 

Площадь городского поселения составляет 47,08 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Псынадаха на юго-востоке, Светловодское на юго-западе, Этоко на северо-западе и со станицей Зольская Ставропольского края на востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Средняя высота составляет 612 метров над уровнем моря и резко увеличивается на юге и юго-западе. Местность представляет собой возвышенные хребты и холмы с окаймляющими долинами и ущельями. С поселка открывается панорамный вид на горы Пятигорья.

Гидрографическая сеть представлена рекой Золка, берущей начало у северного подножья Эльбруса. Имеются выходы некоторых типов минеральных вод, среди которых сульфатные, кремнёвые и другие редко встречающиеся в природе воды. В окрестностях посёлка разведаны месторождения нефти.

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +8,7°С и колеблется от средних +20,7°С в июле до средних -3,5°С в январе. Средняя скорость ветра в зимний период составляет 5 м/с. Преобладающие ветры — северо-западные и восточные. Среднегодовое количество осадков составляет около 620 мм.

Общая протяжённость дорог — 38 км, из них с асфальтовым и гравийным покрытием — 28 км. Имеется один автомобильный мост федерального значения, а также два автомобильных и два пешеходных моста.

Этимология 
Название Залукокоаже происходит от восточно-адыгских (кабардинских) слов «Дзэлыкъуэ» (река Золка) + «къуажэ» (селение), то есть буквально означает «Селение на реке Золка». В свою очередь «Дзэлыкъуэ» (река Золка) переводится как «ивовая долина».

История 
Аулу удалось избежать участи многих кабардинских (черкесских) аулов Пятигорья, с середины XVIII века насильно выселявшихся военной русской администрацией за реку Малка.

Основателем аула считается кабардинский уорк (дворянин) Атажуко Мусович Абуков родившийся примерно в 1794 году. Благодаря своей службе в России, к 1838 году он имел свой аул на реке Чегем во владениях князей Атажукиных. К 1842 году его аул переместился на реку Баксан выше Баксанского укрепления. В 1846 году Атажуко подал прошение поселить его с аулом на свободную землю близ Кисловодска. Переселение в порядке исключения разрешили, и в том районе аул находился долгое время.

В 1886 году аул Абуково переместился с южных окраин города Кисловодск чуть западнее, туда, где нынче располагается село Первомайское. Но из-за многочисленных стычек с казаками Кисловодска в начале XX века жителями аула вновь был поднят вопрос о переселении.

В 1904 году аул переместился на северные окраины Зольских пастбищ, что стало редким исключением, так как до этого в долинах рек Золка и Этоко не разрешалось никому селится. Именно 1904 год официально считается датой основания села Абуково (Абукокуаже).

До революции 1917 года село Абуково входило в состав Баксанского участка Кабарды. Затем оно было включено в состав Пятигорского округа и впоследствии передано в состав Нагорного округа.

30 апреля 1920 года Нальчикский ревком на своем заседании постановил «потребовать от сельских ревкомов к 15 мая представить в окружной ревком приговор о переименовании всех кабардинских селений округа, носящих названия по фамилии своих князей и дворян». 14 мая 1920 года в селении Абуково состоялось общее собрание. Решением собрания абуковцев было принято решение переименовать Абуково в Залукокоаже, что означает — селение, в долине ив. Тогда же был создан сельский народный Совет.

До 1937 года Залукокоажский сельсовет был в составе Нагорного района КБАССР. Затем постановлением Президиума ВЦИК был включён в состав Малкинского района, образованного на части территории Нагорного района. Через год Малкинский район переименован в Зольский район.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло около половины населения села. Многие сельчане погибли на полях сражений. В августе 1942 года село было оккупировано немецкими войсками. Освобождено в январе 1943 года. В память о погибших сельчанах и воинах, павших при освобождении села, в селе установлены памятники.

В 1948 году из села Зольское в село Залукокоаже был перенесён административный центр Зольского района, что способствовало значительному росту социально-экономического и культурного потенциала села и развитию экономики.

В 1975 году Указом Президиума Верховного Совета КБАССР селение Залукокоаже было преобразовано в посёлок городского типа. В 2012 году посёлку был возвращён статус сельского населённого пункта.

Население 

Плотность —   чел./км2.

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Средний возраст — 31,0 лет. Медианный возраст — 27,7 лет.

Мужчины — 4 718 чел. (47,9 %), женщины — 5 141 чел. (52,1 %)

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
 Глава городского поселения Залукокоаже — Бжахов Пшимурза Ануарович.
 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) — администрация городского поселения Залукокоаже. 
Аппарат местной администрации городского поселения состоит из 12 человек.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления городского поселения Залукокоаже. 
Состоит из 17 депутатов.

Экономика 
На территории городского поселения Залукокоаже находится более 150 предприятий промышленности, транспорта, строительства и связи. Имеются также типография, три строительные организации, хлебозавод, 105 продовольственных и промышленных магазинов, в том числе 27 точек общественного питания и 32 крестьянско-фермерских хозяйства.

В сельском хозяйстве высоко развиты производство картофеля, пшеницы, овощей и выращивание фруктовых деревьев.

Здравоохранение 
 Районная больница
 Поликлиника
 Участковая больница
 Стоматологические центры

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. им. Котова И.Ц., 8
 Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Мира, 4
 Школа прогимназия № 1 — ул. Комсомольская, 47
 Детский сад № 1 — ул. Калмыкова, 15
 Детский сад № 2 — ул.Мира, 4
 Детский сад № 3— ул. им. Котова И.Ц., 62

Культура 
 Районный ДК
 Спортивный комплекс

Общественно-политические организации
 Адыгэ Хасэ 
 Совет Старейшин

Ислам 
В посёлке действуют две мечети. Имам центральной мечети посёлка является имамом Зольского района.

Улицы

Ссылки 
 Городское поселение Залукокоаже 
 Золка: портал Залукокоаже и Зольского района КБР 
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Залукокоаже

Примечания 

 
 

Населённые пункты Зольского района
Районные центры Кабардино-Балкарии
Муниципальные образования Зольского района
Городские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие посёлки городского типа Кабардино-Балкарии